Jefferson Rodrigues de Brito, mais conhecido como Ciço (Florianópolis, 16 de outubro de 1981) é um jogador de futsal brasileiro. Atualmente joga pela equipe do Pato Futsal da cidade de Pato Branco - PR.

Títulos 
Seleção Brasileira
Futebol nos Jogos Sul-Americanos: 2002, 2006, 2007
Grand Prix: 2005
Copa do Mundo de Futsal da FIFA: 2008

Ligações externas 
Ogol

Naturais de Florianópolis
Jogadores de futsal de Santa Catarina
Jogadores da Seleção Brasileira de Futsal Masculino